Ernest II – książę Szwabii w latach 1015–1030
 Ernest II – książę brunszwicko-lüneburski na Celle w latach 1592–1611
 Ernest II Sachsen-Gotha-Altenburg – książę Sachsen-Gotha-Altenburg w latach 1772–1804
 Ernest II Sachsen-Coburg-Gotha – książę Sachsen-Coburg-Gotha w latach 1844–1893
 Ernest II Sachsen-Altenburg – książę Sachsen-Altenburg w latach 1908–1918